

Fruit
Alfred Jolibois (pomme)

Patronyme
 Charles Jolibois,(1928-2013), fut un homme politique français.
 Christian Jolibois, (1948- ), est un auteur français de livres pour la jeunesse.
 Émile Jolibois, (1813-1894), est un archiviste et historien français.
 Eugène Jolibois, (1819-1896), fut un homme politique français.
 Georgina Jolibois, (1968-), est une femme politique canadienne.
 Jean-François Jolibois, (1794-1879), fut un homme d'église et historien français.
 .

Homonymie
Homonymie de patronyme